Étaules ist eine französische Gemeinde mit  Einwohnern (Stand ) im Département Côte-d’Or in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Sie gehört zum Arrondissement Dijon und zum Kanton Fontaine-lès-Dijon.

Geographie 
Étaules wird umgeben von Messigny-et-Vantoux im Osten, von Darois im Süden und von Val-Suzon im Westen.

Bevölkerungsentwicklung

Weblinks 

Ort in Bourgogne-Franche-Comté